Барио ел Окоте има више значења:

 Барио ел Окоте (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ел Окоте (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику